Adolf Brennecke ist der Name folgender Personen:

* Adolf Brennecke (Historiker, 1841) (Adolf Wilhelm Hermann Brennecke; 1841–1892), deutscher Historiker, Pädagoge und Schriftsteller 
 Adolf Brennecke (1875–1946), deutscher Historiker und Archivar, siehe Adolf Brenneke